Collegio elettorale di Torino II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino II – collegio elettorale del Regno d'Italia